Karl av Berry kan syfta på:

 Karl av Berry (1446–1472), son till Karles VII av Frankrike
 Karl av Berry (1686–1714), sonson till Ludvig XIV av Frankrike
 Karl Ferdinand av Berry (1778–1820), son till Karl X av Frankrike